Sam est l'abréviation courante des prénoms
Samson, Samuel, Sami, Sammy, Samprati, Samantha, Samwise, Samir, Samira ou Samya.

Il peut aussi faire référence à :

Toponyme 

 Sam, un arrondissement du Bénin ;
 Sam, une localité du Burkina Faso dans le département de Bourzanga ;
 Sam-Fulbé, une localité du Burkina Faso dans le département de Bourzanga ;
 Sam, une commune du Burkina Faso dans le département du  Kokologho ;
 Sam, un village dans le département de Kongoussi, Burkina Faso.

Pseudonyme 

 Sam, nom de plume de l'écrivain et journaliste français Samuel-Henri Berthoud (1804-1891) ;

Personnalités et personnages

Personnages mythiques et fictifs 
 Sam ou Saam, un personnage mythologique perse, père de Zal et grand-père de Rostam dans le Shâh Nâmeh, son nom veut dire : « très sombre »  ;
 l’oncle Sam un personnage emblématique, symbole des États-Unis ;
 Sam Gamegie, un personnage de l’univers de  ;
 Sam, le prénom donné au conducteur qui ne boit pas dans les campagnes de publicité de la prévention routière en France ;
 S.A.M, un robot dans Jetpack Joyride ;
 Sam, l'un des héros de Sam and Max.
 Sam, la mascotte des Jeux olympiques d'été de 1984 de Los Angeles.
 Sam,l'un des personnages principaux de Sam & Cat.

Animaux emblématiques 
 Unsinkable Sam (Sam l'insubmersible), un chat ayant fait la Seconde Guerre mondiale sur trois bateaux militaires et ayant survécu aux naufrages des trois ;
 Sam, un cheval de concours complet d'équitation, né en 2000.

Prénom 
 
 Sam Craske, danseur du groupe anglais Diversity.

Patronyme 

 Anna Sam est une écrivaine française née en 1979.
 Sophia Horner-Sam, diplomate et politicienne ghanéenne.

Titres d’œuvres

Musique et littérature 
 Sam ou Sam et l’Ours, une série de bande dessinée de Paul Deliège et Lagas, publiée à partir de 1967 dans le Journal de Spirou ;
 Sam, une série de bande dessinée humoristique de Jan Bosschaert, publiée de 1990 à 2008 ;
 Sam, une série de bande dessinée d'Ohm, publiée d' à février 2014 dans le Journal de Spirou ;
 S.A.M., une série de bande dessinée de Richard Marazano et Shang Xiao, à partir de 2011 ;
 des chansons-épisodes du groupe de metal français Watcha (un épisode sur chaque album).

 Télévision 
 , une série télévisée anglaise de 1973 ;
 , une série télévisée américaine de 1978 ;
 Sam, une série télévisée française de 2015 ;
 Sam, un téléfilm d'Yves Boisset (1999) ;Sam & Cat,une série télévisée américaine de 2013

 Cinéma 
 Sam, un film sorti en 1959
 Sam, un film québécois de 2021 réalisé par Yan England.

 Sigle 
 
SAM est un sigle qui se rapporte à divers domaines :
 Sports 
 le Sari Amel Mohammadia, un club de football Algérien ;

 Linguistique 
 le sam est une langue papoue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

 Informatique 
 Security Account Manager est un des composants de la base de registre de Windows ;
  ;
  ;
 Sam (logiciel) est un éditeur de texte développé au début des années 1980 ;
 Software Assets Management est un outil de gestion des licences pour les entreprises et le secteur public de Microsoft ;
  est une carte à microprocesseur chargée de la sécurisation des transactions avec d'autres cartes à puces.

 Biologie et biochimie  
 Staphylococcus aureus multirésistants sont des souches de staphylocoques dorés résistantes à de nombreux antibiotiques ;
 S-adénosylméthionine est un métabolite qui est essentiellement produit et consommé dans le foie ;
  ou en français le méristème apical caulinaire (MAC) est la zone de croissance de la partie aérienne des végétaux.

 Ferroviaire  
 Spécification d’Admission du Matériel roulant est une recommandation liée à l'interaction entre le captage du pantographe du matériel roulant et la ligne aérienne ;
 Signal d’Arrêt à Main est la dénomination d'une signalétique française utilisée pour faire arrêter un train à un point donné.

 Droit et Finance 
 Une Société Anonyme Monégasque est un statut juridique de société de capitaux dont l’objet social peut être de nature commerciale ou civile, équivalent Monégasque de la SA Française ;
 Salaire Annuel Moyen.

 Salons et expositions 
 Salon d'aménagement de la montagne à Grenoble-Alpexpo ;
 Salon Angevin du Multimédia à Angers.

 Institutions et entreprises 
 L'université Göteborgs Högre Samskola à Göteborg, Suède ;
 , Consolidada S.A, une compagnie aérienne colombienne ;
 société d'assurance mutuelle ;
 Société aveyronnaise de métallurgie, à Viviez (Aveyron) ;
 l'ancien internat prusse Schule am Meer (SaM) à Loog de Juist.

 Aéronautique 
 Sample Analysis at Mars, un des composants du Mars Science Laboratory, qui est sur la planète Mars depuis 2012 ;
 Surface-to-air missile ou en français Missile Sol-Air, qui désigne un missile tiré depuis le sol et ayant pour cible un avion ou tout autre objet aérien ;
 Slot Allocation Message en gestion du trafic aérien et en ATFCM est un message d'allocation de créneau pour le décollage d'un avion au format ADEXP envoyé par l'ETFMS.

 Habitation et domestique 
 Salle à manger (acronyme : SAM'') est une pièce d'un bâtiment dédiée à la restauration.

Astronomie 
 SAm désigne une galaxie spirale magellanique régulière

Transport routier 

 SAM, consortium pour la Sécurité et l'Acceptabilité de la conduite et de la Mobilité autonome.
 Sam, surnom donné en France à un conducteur désigné (ou capitaine de soirée)

Code 
SAM est un code, qui signifie :
 Samoa, selon la liste des codes pays du CIO
 Salamo, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la codes AITA des aéroports

Références 

Prénom
Nom de plume
Homonymie de titre
Abréviation
Code
Acronyme